Altare – luogo dedicato al compimento di riti religiosi
 Altare – comune italiano in provincia di Savona
 Altare – costellazione
 Giorgio Altare – calciatore italiano